

Persone
 Alberto Masala (1950) – poeta e scrittore italiano
 Daniele Masala (1955) – ex pentatleta italiano
 Francesco Masala (1916-2007) – scrittore e saggista italiano
 Guido Masala (1973) – illustratore di fumetti italiano
 Italo Masala (1937) – politico e avvocato italiano
 Stefania Masala (1979) – attrice e musicista italiana
 Stéphane Masala (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese

Geografia
Masala – ward dello Zambia

Alimentazione
 Masala – denominazione in hindi del curry